Moški svetovni rekord v teku na 800 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1912 postavil Ted Meredith s časom 1:51,9, aktualni rekord pa je 9. avgusta 2012 postavil David Rudisha s časom 1:40,91. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 24 rekordov, vključeni so tudi časi v teku na 880 jardov (804,68 m).

Razvoj rekorda
y - tek na 880 jardov, + - čas iz teka na večjo razdaljo.

Sklici in opombe

800 m